Krzysztof Czyżewski (1958-), traducteur polonais
 Tytus Czyżewski (1880-1945), peintre et critique d'art japonais